Adam Grześkowiak (ur. 1981) – polski duchowny adwentystyczny, doktor nauk teologicznych
 Adam Grześkowiak (ur. 1989) – polski kick-boxer